Amerikai Egyesült Államok
 Assumption (Illinois)
 Assumption (Minnesota)
 Assumption (Nebraska)
 Assumption (Ohio)
 Assumption megye (Louisiana)